Machine е втори студиен албум на индъстриъл метъл групата Static-X, който е издаден на 22 май 2001 г. от Warner Bros. Албумът е с повече индъстриъл и електронни елементи както и с крещящи вокали на Статик.

Състав 
 Уейн Статик – вокали, китара, клавиши
 Трип Ейсен – китара
 Тони Кампос – бас
 Кен Джей – барабани

Допълнителен персонал 
 Коичи Фукуда – клавиши
 Улрих Уайлд – клавиши

Песни

Позиции в класациите

Албум

Външни препратки 
 Официален сайт

Бележки 

Албуми на Статик Екс
Музикални албуми от 2001 година